Рыбникова:
 Рыбникова, Мария Александровна (1885—1942) — российский педагог, методист, фольклорист, литературовед.
 Рыбникова (пещера) — пещера на Среднем Урале.